Osoby:
 Traugott Konstantin Oesterreich – niemiecki filzozof

Zobacz też:
 Österreich